Acanthopale kan syfta på:

 Acanthopale (djur) – ett släkte ringmaskar
 Acanthopale (växter) – ett släkte växter